

Musique 
Kino est un groupe de musique soviétique des années 1980 et le nom de leur album homonyme Kino sorti en 1990 ;
Kino est un groupe britannique de rock néo-progressif ;

Patronyme 
 Eusebio Kino (1645-1711) est un missionnaire italien et explorateur en Arizona (USA) 
 Julia Kino (1987-) est un écrivain français

Divers 
 Kino est un mouvement de cinéastes et de vidéastes amateurs ;
 Kino est un film mexicain de 1993 ;

Kino est un logiciel libre de capture et d'édition vidéo ;
Kino est une sonde (semblable au MALP) dans la série Stargate Universe ;

Homonymie de patronyme